Moorkaten bezeichnet:

 einen Ortsteil der Stadt Kaltenkirchen im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein, siehe Moorkaten (Kaltenkirchen)
 einen Ortsteil der Gemeinde Schashagen im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein, siehe Moorkaten (Schashagen)